łańcuch – urządzenie mechaniczne
 łańcuch rowerowy
 łańcuch kotwiczny
 łańcuch przeciwślizgowy (śnieżny)
 łańcuch sworzniowy
 łańcuch tulejkowy 
 łańcuch rolkowy
 łańcuch zębaty
 łańcuch płytkowy
 łańcuch kinematyczny
 łańcuch (miara długości)
 łańcuch atomów
 łańcuch reakcji
 łańcuch węglowy
 łańcuch logistyczny
 łańcuch dostaw
 łańcuch wysp
 łańcuch górski
 łańcuch Tatrzański
 łańcuch Małofatrzański
 łańcuch Wielkofatrzański
 łańcuch Rudaw Słowackich
 łańcuch oddechowy
 łańcuch pokarmowy (troficzny)
 łańcuch Eulera
 łańcuch (teoria mnogości)
 łańcuch (teoria prawdopodobieństwa)
 łańcuch Markowa
 łańcuch orderowy
 łańcuch odpowiedzialności
 łańcuch izolatorów
 łańcuch wartości 
 łańcuch – typ danych w informatyce
 Łańcuch – struktura socjometryczna